Chiarino bezeichnet:

 einen Ort in Mittelitalien, siehe Chiarino (Italien)
 Juan Vicente Chiarino (1901–1989), uruguayischer Politiker